Viktor Petrovič Astaf'ev –  scrittore russo
 11027 Astaf'ev –  asteroide della fascia principale